Studeničani (makedonska: Студеничани) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Studeničani, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Studeničani ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Studeničani är varierad. Den högsta punkten i närheten är Krasta,  meter över havet,  kilometer sydväst om Studeničani. Runt Studeničani är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  kilometer nordväst om Studeničani. 

Omgivningarna runt Studeničani är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Studeničani (kommun)

ceb:Студеничани (kapital sa munisipyo sa Macedonia)